Antonio Gasperi (n. 1948) – compositore italiano
 Felice Gasperi (1903-1982) – calciatore italiano
 Vincenzo Gasperi (1937-2003) – calciatore italiano

Pagine correlate 
De Gasperi (disambigua)